Il singolare  dell'Sarasota Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

James Ward ha battuto in finale 7–6(4), 4–6, 6–3 Carsten Ball.

Teste di serie

  Kevin Kim (ritiro)
  Vince Spadea (secondo turno, ritiro)
  Donald Young (secondo turno)
  Carsten Ball (finale)

 Xavier Malisse (semifinali)
 Scoville Jenkins (secondo turno, ritiro)
 Michael Russell (quarti di finale)
 Santiago González (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sarasota Open 2009